Stati Uniti d'America
 Riverbend – census-designated place della Contea di Mineral, Montana
 Riverbend – census-designated place della Contea di King, Washington